Липова () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1567 году.

В селе есть греко-католическая церковь с 1872 года.

Население 
В селе проживает 73 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 90,43%
 русины — 7,45%
 чехи — 1,06%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 87,23%,
 православные — 6,38%,
 римо-католики — 3,19%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 3,19%

Примечания 

Населённые пункты Словакии